Запотитан де Идалго има више значења:

 Запотитан де Идалго (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотитан де Идалго, Крусеро де Запотитан (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику